Лой — фамилия. Известные носители:

 Лой, Мирна (1905—1993) — американская актриса.
 Лой, Нанни (1925—1995) — итальянский режиссёр театра и кино, сценарист и актёр.
 Лой, Николай Павлович (1925—2004) — живописец, график, Заслуженный художник РСФСР, Народный художник России (2003).
 Лой, Розетта (1931—2022) — итальянская писательница.
 Лой, Рори (род. 1988) — шотландский футбольный нападающий.
 Лой, Якоб ван (1855—1930) — нидерландский писатель, художник-импрессионист.

Другое 
 Лой — деревня, Молоковский район, Тверская область, Россия.
 Лой — в античной Македонии: название первого месяца аттического года.

См. также 
 Лои
 Ле Лой